Международный теннисный турнир в Истборне 2011 (под спонсорским названием AEGON International 2011) — 37-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в британском городе Истборн и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках премьер-серии.

В 2011 году турнир прошёл с 11 по 18 июня. Соревнование завершало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Микаэль Льодра
 в женском одиночном разряде —  Екатерина Макарова
 в мужском парном разряде —  Мариуш Фирстенберг и  Марцин Матковский
 в женском парном разряде —  Лиза Реймонд и  Ренне Стаббс

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Жо-Вильфрид Тсонга (№ 19 в мире на тот момент), однако француз сравнительно быстро покинул турнир, уступив уже во втором раунде. В его отсутствие борьба за титул свелась к матчу Андреаса Сеппи и Янко Типсаревича, где несеянный итальянец долгое время вёл в счёте и, в итоге, одержал общую победу за счёт отказа треьей ракетки турнира из Сербии незадолго до конца решающего сета. Прошлогодний чемпион — Микаэль Льодра — не защищал свой титул.

В парном соревновании также текущий рейтинг не имел особого значения в борьбе за титул: четыре сеянные пары выиграли совместными усилиями лишь три матча, а финал составили два несеянных альянса, причём решающий поединок долгое время переносился из-за погодных условий и, в итоге, был сыгран 19 июня и не в Истборне, а в Рогемптоне. В этой игре сильнее оказалась пара Йонатан Эрлих / Энди Рам, переигравшая по итогам двух партий Григора Димитрова и Андреаса Сеппи. Два бывших игрока топ-10 из Израиля до этого также переиграли прошлогодних чемпионов — Мариуша Фирстенберга и Марцина Матковского, выиграв первый совместный титул с марта 2008 года.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Вера Звонарёва (№ 3 в мире на тот момент). Россиянка не смогла подтвердить свой статус, уступив уже в четвертьфинале, однако отметилась победой над возвращающейся после длительного отсутствия из-за травмы Сереной Уильямс. В её отсутствие борьба за титул свелась к матчу пятой и шестой ракеток посева — Петры Квитовой и Марион Бартоли, где француженка оказалась чуть сильнее, сломив сопротивление чешки в концовке третьей партии. Прошлогодняя чемпионка — Екатерина Макарова — защищала свой титул, но уступила во втором раунде. Сильнейшей несеянной участницей турнира стала Даниэла Гантухова, добравшаяся до полуфинала.

В парном соревновании у женщин до полуфинальной стадии не дошла лишь одна сеянная пара, а титульный матч составили два лидера посева: Квета Пешке и Катарина Среботник переиграли Лизель Хубер и одну из прошлогодних чемпионок Лизу Реймонд по итогам лишь 15 геймов (вторая чемпионка турнира-2010 — Ренне Стаббс — участия в соревновании-2011 не принимала).

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Андреас Сеппи обыграл  Янко Типсаревича на отказе соперника (при счёте 7-6(5), 3-6, 5-3 в свою пользу).
 Сеппи со второй попытки выигрывает финал соревнования в рамках основного тура ассоциации.
 Типсаревич уступил 2-й финал в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Женщины. Одиночный турнир 
  Марион Бартоли обыграла  Петру Квитову со счётом 6-1, 4-6, 7-5.
 Бартоли выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.
 Квитова уступила 1-й финал в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Мужчины. Парный турнир 
  Йонатан Эрлих /  Энди Рам обыграли  Григора Димитрова /  Андреаса Сеппи со счётом 6-3, 6-3.
 Эрлих выигрывает 1-й титул в сезоне и 15-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Рам выигрывает 1-й титул в сезоне и 17-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Парный турнир 
  Квета Пешке /  Катарина Среботник обыграли  Лизель Хубер /  Лизу Реймонд со счётом 6-3, 6-0.
 Пешке выигрывает 3-й титул в сезоне и 19-й за карьеру в туре ассоциации.
 Среботник выигрывает 3-й титул в сезоне и 26-й за карьеру в туре ассоциации.

Примечания

См. также 
 AEGON International
 Мировой тур ATP 2011
 WTA Тур 2011
 Мировой тур ATP 250
 Премьер-турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте ATP 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 
 

Великобритания
Теннис
Июнь 2011 года
2011